Schauenburg kan syfta på:

 Schauenburg, Hessen – en kommun i Hessen
 Grevskapet Schauenburg – ett grevskap i Hessen 1089–1200-talet
 Schauenburg, Schauenburg – en borgruin i Schauenburg, Hessen
 Schauenburg – namnet 1106–1485 på ett område i Tysk-romerska riket som upphörde 1640, se Grevskapet Schaumburg
 Schaumburg – en borg i Niedersachsen som var grevskapets centrum
 Grevskapet Schauenburg och Holstein – ett grevskap i Niedersachsen (se Lista över grevar av Holstein)
 Holstein-Schauenburg – ? med för att det finns länkar
 Schauenburg, Oberkirch – en borgruin i Oberkirch (Baden), Baden-Württemberg